Кубок Президента 1996 года () — 30-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1995/96 «Фенербахче» и обладатель Кубка Турции 1995/96 «Галатасарай». Встреча состоялась 12 марта 1997 года на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1996 на сайте mackolik.com

1996
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Фенербахче»
Турция
Спорт в Турции в 1997 году
Март 1997 года
События 12 марта
Спортивные соревнования в Анкаре